Chrissy Amphlett (1959-2013), chanteuse australienne ;
 Phillip Amphlett (1921-1945), agent britannique du Special Operations Executive pendant la Seconde Guerre mondiale.